Filodem d'Argos, polític grec al servei de Jerònim de Siracusa ()
 Filodem de Gàdara, filòsof epicuri i poeta grec de l'Antologia grega ()